Cementite – materiale composto da ferro e carbonio affine all'acciaio
 Cementite – noto nome commerciale di un tipo di vernice
 Cementite – in medicina, termine ormai obsoleto per indicare un processo infiammatorio a carico del cemento dentario

Note